Република може да се отнася за:

 Република – форма на държавно управление;
 Република (квартал) – квартал на София, България;
 Република (булевард във Варна) – булевард във Варна, България;
 Република (кино във Варна) – бивше кино във Варна;
 Република (площад в Ереван) – площад в Ереван, Армения;
 Република (партия) – партия на Фарьорските острови;
 Република (група) – полска музикална група;
 Република (италиански вестник) – вестник в Италия;
 Република (вестник от Северна Македония) – вестник в Северна Македония;
 Република (списание) – сръбско списание, издавано още времето на Югославия;
 Република (бронепалубен крайцер, 1892) – бронепалубен крайцер от Бразилия.